El término Esquimal (en inglés "Eskimo") hace referencia a varios artículos:

Pueblo indígena
Esquimal, nombre común usado para los distintos pueblos indígenas que habitan las regiones árticas de América y parte de Siberia

Razas caninas
Perro esquimal, varias razas caninas

Además
Nanuk, el esquimal, documental de 1922
Nudo esquimal para lanza, tipo de nudo

Eskimo
Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn), canción de Bob Dylan
Eskimo, álbum de The Residents
Eskimo Pie, nombre comercial
Mustela nivalis eskimo, subespecie de mamíferos carnívoros de la familia Mustelidae
Eskimos, bebida típica de la Ciudad de México